

Cinema 
 Blacklight - film del 2022 diretto da Mark Williams

Fumetti 
 Blacklight – personaggio dei fumetti Image Comics
 Black Light – fumetto britannico pubblicato su 2000 AD

Musica 
 Black Light – album dei Groove Armada del 2010
 Black Light – album di John McLaughlin del 2015
 Blacklight – album degli Iris del 2010
 Blacklight – album dei Koil del 2010
 Blacklight – album di Tedashii del 2011

Varie 
 Blacklight – serie di videogiochi
 Blacklight – software di catalogazione e recupero informazioni
 Black Light – romanzo di Stephen Hunter del 1996
 Una luce nelle tenebre (Black Light) – film del 1999 diretto da Michael Storey